

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 La météorite de Wedderburn, ou simplement Wedderburn, est une météorite de fer découverte en 1951 près du village de Wedderburn (État de Victoria, Australie).

Mathématiques 
 Plusieurs résultats ou concepts mathématiques sont nommés en référence au mathématicien écossais Joseph Wedderburn :
 le nombre de Wedderburn-Etherington ;
 le théorème de Wedderburn ;
 le théorème d'Artin-Wedderburn.

Culture et société 
 Le château des Wedderburn est une maison de campagne du  située près de Duns, dans le Berwickshire (Scottish Borders, Écosse, Royaume-Uni).

Patronyme 

 Alexander Wedderburn, un avocat et homme politique écossais ;
 Henry Scrymgeour-Wedderburn ;
 James Wedderburn (né en 1938), athlète barbadien,
 James, John et Robert Wedderburn, des réformistes et poètes écossais ;
 Joseph Wedderburn (1882-1948), un mathématicien écossais ;
 Maxwell MacLagan Wedderburn, gouverneur intérimaire du Ceylan britannique.

Toponyme

Australie 
 Wedderburn, une banlieue de Sydney (Nouvelle-Galles du Sud) ;
 Wedderburn, un village au centre de l'État de Victoria ;

États-Unis 
 , une communauté du comté de Curry (Oregon) ;

Nouvelle-Zélande 
 , une communauté du centre de l'Otago (île du Sud).